De Golf Cup of Nations 2014 was de 22ste editie van dit voetbaltoernooi dat werd worden gehouden in Saoedi-Arabië van 13 november 2014 tot en met 26 november 2014. Qatar won het toernooi door in de finale Saoedi-Arabië met 2–1 te verslaan.

Geplaatste teams

Stadions

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finales

Troostfinale

Finale

Toernooiranglijst

Doelpuntenmakers
5 doelpunten
 Ali Mabkhout
3 doelpunten
 Said Al-Ruzaiqi
2 doelpunten

1 doelpunt

Eigen doelpunt
 Abdulla Al-Haza'a (Tegen Saudi-Arabië)
 Mohamed Husain (Tegen Saudi-Arabië)

Externe links 
 Official Site (Arabisch)

Voetbal in 2014
Voetbal in Saoedi-Arabië
Golf Cup of Nations
Sportevenement in Saoedi-Arabië